Das Amway Classic 1995 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Auckland. Es war Teil der WTA Tour 1995 und fand vom 30. Januar bis 5. Februar 1995 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1995
Tennisturnier in Auckland